Wierzbno peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Wierzbno, village du powiat d'Ostrów Wielkopolski, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wierzbno, village du powiat de Słupca, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wierzbno, village du powiat de Głubczyce, dans la voïvodie d'Opole
 Wierzbno, village du powiat de Nysa, dans la voïvodie d'Opole
 Wierzbno, quartier de Varsovie
 Wierzbno, village de la voïvodie de Lubusz
 Wierzbno, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Wierzbno, village et siège de la gmina de Wierzbno dans la voïvodie de Mazovie
 Wierzbno, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Wierzbno, village de la voïvodie de Poméranie occidentale

Divers
 Wierzbno, station de la ligne 1 du métro de Varsovie